Tenkes är ett berg i Ungern.   Det ligger i provinsen Baranya, i den sydvästra delen av landet,  km söder om huvudstaden Budapest. Toppen på Tenkes är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km. Tenkes ingår i Villányi-hegység.

Terrängen runt Tenkes är huvudsakligen platt, men den allra närmaste omgivningen är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Szársomlyó,  meter över havet,  km öster om Tenkes. Runt Tenkes är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Harkány,  km söder om Tenkes. Trakten runt Tenkes består till största delen av jordbruksmark. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Villányi-hegység
Berg i Baranya
Berg i Ungern 200 meter över havet eller högre